Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Rainbow”
 HMCS „Rainbow” był krążownikiem typu Apollo. W służbie brytyjskiej jako HMS „Rainbow” w latach 1893-1909. Przekazany Kanadzie w 1910 roku - w służbie do roku 1920.
 HMCS „Rainbow” był okrętem podwodnym typu Tench. W latach 1944-1968 w służbie amerykańskiej jako USS „Argonaut” (SS-475), sprzedany Kanadzie w roku 1968, w służbie do roku 1974.

Bibliografia 
 

Rainbow